В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Осеола ():
 округ '''Осеола''' — штат Айова.
 округ '''Осеола''' — штат Мичиган.
 округ '''Осеола''' — штат Флорида.